Adjap peut désigner :
 Adjap, un village du Cameroun dans la Région du Sud et la commune d'Ambam ;
 Adjap, un village du Cameroun dans la Région du Sud et la commune d'Ebolowa ;
 Adjap, un village du Cameroun dans la Région du Centre et la commune de Lobo ;
 Adjap, un village du Cameroun dans la Région du Sud et la commune de Niete.